Cashback – film w reżyserii Seana Ellisa
 Cash back – usługa dla posiadaczy kart płatniczych
 Strona cashback – serwis internetowy, w którym klienci mogą otrzymać nagrody gotówkowe za zakupy wykonane w sklepach internetowych